

Botanica 
 partenio – nome comune di alcune piante, note anche come matricale (Chrysanthemum parthenium, Stachys sylvatica)
 partenio (Tanacetum parthenium) – pianta della famiglia delle Asteracee

Geografia 
 Monte Partenio – montagna famosa dell'antica Grecia sita nel Peloponneso
 Monti del Partenio – catena montuosa dell'Appennino Campano in Irpinia, su cui domina il massiccio del Montevergine sul quale è situato il Santuario di Montevergine
 Parco regionale del Partenio – area protetta intorno ai monti del Partenio
 Partheni, o Parteni (gr.: ) – località dell'isola greca di Leros
 Partenio – antico nome di un fiume dell'Anatolia settentrionale, corrispondente all'odierno fiume Bartın in Turchia.

Letteratura 
 Partenio – antico componimento lirico della Grecia antica, normalmente cantato da cori in onore di divinità femminili

Onomastica
Partenio - nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Nome
 Partenio di Nicea – poeta e grammatico greco del I secolo a.C.
 San Partenio martire – santo martire di Roma celebrato dalla Chiesa cattolica il 19 maggio.
 San Partenio vescovo – santo vescovo di Lampsaco celebrato dalla Chiesa cattolica il 7 febbraio.
Partenio – funzionario gallo-romano sotto Ostrogoti e Franchi
 Partenio – nome di alcuni Patriarchi di Costantinopoli
Cognome
 Gian Domenico Partenio – compositore, cantante e presbitero italiano (... – 1701)
Laura Partenio - pallavolista italiana
 Nicola Partenio Giannettasio (1648-1715) – letterato, poeta e gesuita italiano
Pier Paolo Partenio - pallavolista italiano

Sport 
 Stadio Partenio – impianto sportivo di Avellino
 Laura Partenio – pallavolista italiana

Storia 
 Partheni o Parteni – gruppo emarginato di Spartani che, secondo le fonti tramandate dallo storico Eusebio di Cesarea, partecipò alla fondazione della città di Taranto nell'VIII secolo a.C.
 Parteni o Partini – tribù illirica